Художественно-педагогический музей игрушки имени Н. Д. Бартрама — учреждение,  с 1931 года располагающееся в г. Сергиев Посад (до 1991 года — Загорск).

История 
Основатель музея Николай Дмитриевич Бартрам начал собирать свою коллекцию игрушек в начале 1910-х годов.  Сам же музей был основан в 1918 году и располагался на Смоленском бульваре, в доме № 8.

Одноэтажный с мезонином особняк, благодаря идее размещения в нём музея, был сохранён. До революции он принадлежал вдове крупнейшего химика-технолога, управляющего несколькими российскими текстильными мануфактурами, почётного гражданина Москвы, члена Государственного Совета Михаила Лосева, Евдокии Ивановне Лосевой, урождённой Чижовой, ставшей второй супругой художника.

Площади в 250 квадратных метров, из которых 200 метров отводилось под экспозицию, было вполне достаточно, чтобы представить первоначальные музейные коллекции, постоянно пополняемые благодаря энергии и определённой предприимчивости его основателя.

Официально основанный 17 октября 1918 года музей всё же был открыт для посетителей только в 1921 году, а через три года, в 1925 году переехал в новое помещение на Кропоткинской улице (ныне Пречистенка) — усадьбу Хрущёвых-Селезнёвых, дом 12/2. Сегодня это здание занимает Литературный музей А. С. Пушкина. Здесь Музей игрушки был открыт 5 января и расширил свои площади до 5 залов и 600 квадратных метров, занятых под экспозиции.

Представительное собрание предметов детского быта позволило музею участвовать на многих выставках. В марте-апреле 1922 года он открыл свою выставочную деятельность, приняв участие на Всероссийской Художественно-промышленной выставке, устроенной Академией художественных наук в её Научно-показательном отделе. Осенью 1925 года и зимой 1926 года в стенах музея были организованы просмотры всех кукольных театров Москвы, а в марте-апреле следующего 1927 года работала выставка кукольных театров, во время которой проходили кукольные спектакли. В мастерской при музее продолжили свою деятельность курсы художественной игрушки, ежегодно готовившие 300 мастеров-специалистов этого вида художественного творчества.

Превосходная коллекция, занимательная экспозиция, новаторские приёмы работы с детьми — всё это послужило причиной неслыханной популярности музея. По посещаемости Музей игрушки превосходила лишь Третьяковская галерея. Н. Д. Бартрам оставался во главе музея до самой своей смерти в 1931 году.

В 1931 году Музей игрушки был переведён из Москвы в подмосковный Загорск.

С 1980 года по сегодняшний день Музей игрушки располагается в старинном особняке бывшего коммерческого училища над Келарским прудом. Располагается музей в одном из красивейших уголков Сергиева Посада, напротив — Троице-Сергиева лавра. Этот краснокирпичный дом, выстроенный в стиле историзма, и сегодня является важной городской достопримечательностью.

Экспозиция 
В настоящее время в Музее игрушки открыты следующие экспозиции: Русская народная игрушка, Русская и западноевропейская игрушка XIX - начала XX века, Советская промышленная игрушка.

В коллекции детского портрета музея игрушки находятся малоизвестные произведения русских и западноевропейских мастеров XVII—XXI веков, среди них работы:
 Николая Богданова-Бельского,
 Сергея Зарянко,
 Ивана Макарова,
 Василия Тропинина,
 Ивана Тюрина,
 Петра Шамшина,
 Николая Неврева,
 Пимена Орлова,
 Сергея Грибкова,
 Фёдора Тулова,

а также:
 Фердинанда Бола (Ferdinand Bol),
 Адольфа Иебенса (Jebens Adolf).

Выставки 
 «Детский портрет и игрушка XIII — нач. XX века.» — 2002 г., Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 «Сказка в игрушке» — 03—28 апреля 2009 г., г. Ижевск
 «Игрушка — зеркало жизни» — 15 сентября — 29 ноября 2009 г., Государственный Дарвиновский музей
 «Не игрушки» — 23 сентября — 8 ноября 2009 г., ГТГ

Примечания

Литература 

 Греков В. А. Детские портреты в собрании Художественно-педагогического музея игрушки РАО // Проблемы истории искусства глазами студентов: Матер. науч. конф., Москва, РГГУ, апрель 2008. — М., 2008.
 Изергина А. Н. О моем отце, художнике Н. Д. Бартраме // Н. Д. Бартрам: Избранные статьи. Воспоминания о художнике. — М., 1979
 Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы: Библиографический словарь. — М., 1997.

Ссылки 
 
 
 

Появились в 1918 году в России
Музеи игрушек
Музеи декоративно-прикладного искусства России
Музеи Московской области
Здания и сооружения Сергиева Посада
Культура Сергиева Посада